Slovo film se používá v několika různých významech:

 film
 druh kinetického umění (kinematografie)
 jedno konkrétní kinematografické, televizní či jiné audiovizuální dílo

 fotografický film, pružný pás
 nezpracovaný, se světlocitlivou vrstvou
 zpracovaný, se sekvencí obrazů („hrubý“), případně i se zvukem („master“, kopie)

 film (fyzika) – tenká vrstva kapaliny nebo jiného materiálu

Externí odkazy